140-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР, имевшее четыре формирования:
 140-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939 году
 140-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1941 году
 140-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в январе 1942 года
 140-я стрелковая дивизия (4-го формирования) — сформирована в октябре 1942 года